Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1962 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith  (prvakinja) 
  Karen Hantze Susman (tretji krog)
  Maria Bueno (polfinale)
  Věra Suková (četrtfinale)
  Darlene Hard (finale)
  Renée Schuurman (tretji krog)
  Lesley Turner (četrti krog)
  Sandra Reynolds Price (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1962